Popeye
Popeye (tira de quadrinhos) — é uma tira de quadrinhos norte-americana, criado por E. C. Segar, na primeira vez em 19 de dezembro de 1919 (como The Thimble Theatre), e depois em 17 de janeiro de 1929 e editora King Features Syndicate.
Popeye (série de TV) — é uma série de televisão norte-americana, estreada em 1960.
Popeye (filme) — com Robin Williams

Desambiguações de artes

he:פופאי